Игры в Группе B на чемпионате мира 1998 года проходили с 11 по 23 июня 1998 год. Группа состояла из Италии, Чили, Камеруна и Австрии.

В последнем рейтинге сборных ФИФА на момент начала чемпионата Италия была на 14-м месте, Чили — на 9-м, Камерун — на 49-м и Австрия на 31-м месте. В плей-офф команда, занявшая 1-е место, играла с командой, занявшей 2-е место в Группе A, а команда, занявшая 2-е место, играла с победителем Группы A.

Италия — Чили

Камерун — Австрия

Чили — Австрия

Италия — Камерун

Италия — Австрия

Чили — Камерун 

Чемпионат мира по футболу 1998